Hutecek ist der Familienname folgender Personen:

 Lukas Hutecek (* 2000), österreichischer Handballspieler
 Sebastian Hutecek (* 1998), österreichischer Handballspieler